Weitendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weitendorf, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

Österrike 

 Weitendorf (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Leibnitz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar